Au fil de la vie, film américain de Robert Z. Leonard, sorti en 1928 ;
Au fil de la vie, téléfilm américain de Michael Schultz diffusé en 1999 ;
 Au fil de la vie, film américain de Garry Marshall sorti en 1988.

Voir aussi 

 Le Fil de la vie